odeion, in de oudheid een gebouw voor theatervoorstellingen
Skias in Sparta
Odeum van Domitianus in Rome
Théâtre de l'Odéon, een theater in Parijs
Odéon (metrostation), een metrostation in Parijs, vernoemd naar het nabijgelegen Théâtre de l'Odéon
Odeon (Zwolle), een theater in Zwolle
Odeon (Amsterdam), een theater in Amsterdam
Odeon (Den Haag), een bioscoop in Den Haag
Odeon (platenlabel), een Duits platenlabel, vernoemd naar Théâtre de l'Odéon
Odeon (winkelcentrum), winkelcentrum in Hat Yai, Thailand
Odeon (Oud-Vossemeer), Verenigingsgebouw van de Oud-Vossemeerse Muziekvereniging.